

Toponyme 

 Talazac, commune française du département des Hautes-Pyrénées

Patronyme 

 Jean-Alexandre Talazac (1851–1896), artiste lyrique français
 Odette Talazac (1883-1948), actrice française

Zoologie 
 Musaraigne de Talazac (Microgale talazaci), mammifère endémique de Madagascar
Patronyme français